Hovd (folyó), mongoliai folyó
Hovd (település), mongoliai település
Hovd tartomány, Mongólia